Сборная Бангладеш по крикету () представляет Народную Республику Бангладеш в международных тестовых матчах, а также матчах ODI и Twenty20 по крикету. Сборная управляется Бангладешским крикетным советом, который в свою очередь, является полным членом Международного совета крикета. Дебют команды на международном уровне состоялся в 1977 году. Сборная приняла участие в турнире ICC Трофи, который проходил в Англии. 31 марта 1986 года Бангладеш впервые провёл матч по правилам ODI. Игра против Пакистана прошла в рамках кубка Азии. Азиатские спортсмены тогда одержали две победы и дважды проиграли.

На протяжении длительного периода самым популярными видом спорта в стране был футбол. Крикет вышел на первое место по популярности после ICC Трофи 1997 года, который команда выиграла. Победа в турнире позволила сборной впервые пройти отбор на чемпионат мира ODI. Свой первый тестовый матч Бангладеш провёл против Индии в 2000 году. Бангладеш стал десятой тестовой сборной по крикету.

В 2000—2002 годах команда потерпела 21 поражение в тестовых матчах подряд, а в 2001—2004 команда непрерывно проигрывала на протяжении 23 матчей ODI — эти серии являются худшими в истории крикета. В 79 тестовых матчах команда выиграла лишь четырежды. Первая тестовая победа пришла к команде в игре с Зимбабве, молодой сборной, страдавшей от нехватки игроков высокого уровня. Отчасти неудачи сборной можно объяснить отсутствием тестовой практики на протяжении почти всей истории бангладешского крикета. Тем не менее, команда более успешна в других крикетных форматах. Команда выиграла 77 из 273 матчей ODI и 9 из 30 матчей Twenty20.

Состав

Руководство 
Бангладешский крикетный совет был основан в 1972 году. Первый устав организации был принят в 1976 году. До 2007 года федерация называлась Бангладешским советом по контролю за крикетом. Глава совета назначается правительством республики. В компетенцию совета входит управление коммерческими делами сборной. С 2003 года главным спонсором как мужской, так и женской сборных выступает телекоммуникационная компания Grameenphone. В 2007—2011 годах компания инвестировала в развитие бангладешского крикета 151,5 млн. так (почти $2 млн.). В 2006 году совет учредил крикетную академию. 

В 2005 году игроки сборной получали около $1000 за каждый тестовый матч и около $500 за игру ODI.

Выступления

Чемпионат мира ODI

Чемпионат мира Twenty20

Кубок Азии

Рекордсмены

По числу матчей

Примечания

Ссылки 
 Бангладешский крикетный совет

Бангладеш
Крикет в Бангладеш
Сборные Бангладеш
Тестовый крикет
ODI